Località Produttiva ima više značenja:
 Località Produttiva, Cremona
 Località Produttiva, Cuneo
 Località Produttiva, Frosinone
 Località Produttiva, Milano
 Località Produttiva, Padova
 Località Produttiva, Pescara
 Località Produttiva, Treviso
 Località Produttiva, Udine
 Località Produttiva, Viterbo